Seznam nogometnih stadionov v Sloveniji, ki sprejmejo 1.500 gledalcev ali več, urejen po kapaciteti.

Nogomet v Sloveniji
Stadioni